De Metro van Málaga is een semi-metronetwerk in de Zuid-Spaanse stad Málaga door het Agentschap voor Openbare Werken van de Raad van Andalusië (Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía). De opening van het eerste gedeelte heeft plaatsgevonden op 30 juli 2014. Uiteindelijk worden drie lijnen met 26 kilometer spoor voorzien.

Lijnen

Metrolijnen
De lijnen 1 en 2 zijn in gebruik, lijn 3 bevindt zich in projectfase en drie andere trajecten zijn in de ontwerpfase.

Fotogalerij

Externe links
 Officiële website
 Lijnen 1 en 2 van de Metro van Málaga in Google Maps
 Metro de Málaga op UrbanRail.net

Málaga
Málaga
Bouwwerk in Andalusië
Málaga